La nazionale di pallacanestro ungherese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale ungherese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità ungherese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
1972 - 8°
1982 - 11°
1986 - 9°
1992 - 11°

Collegamenti esterni 
 

Ungheria
Under 18